Аньє́р-су-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 36 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 127,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аньєр-су-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Аньєр-су-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аньєр-су-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна